Loudunais est un terme qui se rapporte à la ville française de Loudun. 

 Loudunais, Loudunaise est le gentilé de la ville de Loudun
 Le Loudunais ou "Pays du Loudunais" ou encore "Pays du Loudunois" peut désigner la Sénéchaussée de Loudun, entité administrative de l'ancienne province d'Anjou.
 Le Loudunais  est une région naturelle de France située au nord du département de la Vienne.
 La Communauté de communes du Pays loudunais est ensemble de 52 communes du département de la Vienne